Dehns ist der Familienname von
 Adolph Friedrich Dehns (1740–1806), Ratssekretär in Lübeck
 Otto Dehns (1876–1943), Kurator der Universität Rostock